Milutinović est un patronyme d’origine serbe dérivé du prénom Milutin, porté par :
Bora Milutinović (né le ), footballeur serbe ;
Dobrica Milutinović (1880 – 1956), tragédien serbe ;
Jefrem Milutinović (né en 1944), évêque orthodoxe ;
Milan Milutinović (né le  à Belgrade), ancien président de la République de Serbie ;
Miloš Milutinović (1933 – 2003), footballeur yougoslave.
Homonymie de patronyme serbe